Reidinger ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Reidinger (* 1954), österreichischer Rechtswissenschaftler
 Anton Reidinger (1839–1912), österreichischer katholischer Geistlicher und Mundartdichter
 Erwin Reidinger (* 1942), österreichischer Ingenieur
 Friedrich Reidinger (1890–1972), österreichischer Musiker, Musikerzieher, Komponist und Hochschullehrer
 Karl Reidinger (1922–2014), österreichischer Jurist, Polizeipräsident von Wien (1973–1987)
 Manuel Reidinger, Filmeditor 

Siehe auch:
 Reitinger